Donald Stewart kan syfta på bland andra:

* Donald E. Stewart (1930–1999), amerikansk manusförfattare
 Donald Martin Stewart (1824–1900), brittisk fältmarkalk
 Donald Ogden Stewart (1894–1980), amerikansk manusförfattare
 Donald W. Stewart (född 1940), amerikansk politiker